Казначейский билет (от  — свидетельство, удостоверение) может означать:

 Казначейские билеты — неразменные на валюту, золото бумажные деньги, выпускаемые казначейством, как правило, для покрытия бюджетного дефицита.
 Казначейские билеты — типы бумажных денег или долговых обязательств, выпускаемый ранее или поныне казначействами различных государств:
 Казначейский билет (США) — один из четырёх видов ценных бумаг, выпускаемых казначейством США, среднесрочное обязательство со сроками погашения от 2 до 10 лет.
 Казначейский билет (США, XIX век) — тип краткосрочного долгового обязательства, выпущенный в XIX веке, не являвшийся ни законным платёжным средством, ни обеспеченными деньгами, но имевший хождение в качестве неофициальных бумажных денег.
 Казначейский билет (США, 1890—1891), известный также как Монетный билет — особый тип бумажных денег, выпущенный в 1890 и 1891 годах, подлежащих погашению серебряными или золотыми монетами.
 Казначейский билет со сложными процентами — тип долгового обязательства времён Гражданской войны, являвшийся законным платёжным средством c выплатой определённого процента по истечении трёхлетнего периода.
 Казначейские билеты России и СССР — тип бумажных денег, выпускавшихся в Российской империи, Российской республике, РСФСР и СССР.